El baybayin (en baybayin, ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔; pronunciado en tagalo /bai̯ˈba:jɪn/; a veces incorrectamente conocido como alibata) es un sistema de escritura que servía para escribir el tagalo, el bisayo, el ilocano, el bicolano, el pampango, el pangasinense antes de la llegada de los europeos. Se deriva del alfabeto kawi del javanés, tal como señala Ignacio Villamot, en su obra: La antigua escritura filipina, Manila, 1922.

Se supone que se utilizó a partir del siglo XIV, y al menos su uso aún no había desaparecido durante la colonización de Filipinas por los españoles. Baybayin significa "deletrear". Se conocen algunas escrituras que se le vincula como el hanunóo, del buhid, y el tagbanwa. El baybayin también se utilizó para tener en cuenta el ilocano y el pangasinense.

Ejemplos

Padre Nuestro (Ama Namin)

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
ᜐᜒᜈᜒᜎᜅ᜔ ᜈ ᜋᜎᜌ ᜀᜆ᜔ ᜉᜈ᜔ᜆᜌ᜔-ᜉᜈ᜔ᜆᜌ᜔ ᜐ ᜃᜍᜅᜎᜈ᜔ ᜀᜆ᜔ ᜋᜅ ᜃᜍᜉᜆᜈ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜎᜑᜆ᜔ ᜅ᜔ ᜆᜂ. 
ᜉᜒᜈᜄ᜔ᜓᜃᜎᜓᜂᜊᜈ᜔ ᜐᜒᜎ ᜅ᜔ ᜃᜆ᜔ᜏᜒᜍᜈ᜔ ᜀᜆ᜔ ᜊᜓᜇ᜔ᜑᜒ ᜀᜆ᜔ ᜇᜉᜆ᜔ ᜋᜄ᜔ᜉᜎᜄᜌᜈ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜁᜐ'ᜆ᜔ ᜁᜐ ᜐ ᜇᜒᜏ ᜅ᜔ ᜉᜄ᜔ᜃᜃᜉᜆᜒᜍᜈ᜔.

Filipinas precolonial